Under the Influence může být:

 Under the Influence (album, Status Quo) – album skupiny Status Quo z roku 1999
 Under the Influence (album, Terra Naomi) – album zpěvačky Terra Naomi z roku 2007
 Under the Influence (album, Alan Jackson) – album zpěváka Alana Jacksona z roku 1999
 Under the Influence (album, Warrant) – album skupiny Warrant z roku 2001
 Under the Influence (album, Overkill) – album skupiny Overkill z roku 1988
 Under the Influence (album, The Business) – album skupiny The Business z roku 2004